Jean-Baptiste Lautard
Rue Lautard